Сінтра  () — португальська власна назва.

Топоніми

Міра-Сінтра — парафія.
 Сінтра — муніципалітет.
 Сінтра (Санта-Марія-і-Сан-Мігел) — парафія.
 Сінтра (Сан-Мартіню) — парафія.
 Сінтра (Сан-Педру-де-Пенаферрін) — парафія.